Герб Новосиби́рской о́бласти — официальный символ Новосибирской области (наряду с флагом).

Действующий герб области утверждён Законом «О гербе Новосибирской области», принятом Новосибирским областным Советом депутатов 29 мая 2003 года, подписанном главой администрации области 5 июня 2003 года, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1214.

Описание 
Геральдическое описание герба гласит:Герб Новосибирской области представляет собой геральдический щит, в серебряном (белом) поле которого лазоревый (синий, голубой) столб и поверх него два обращённых друг к другу чёрных соболя с червлёными (красными) языками, серебряными (белыми) внутренними сторонами ушей, носами, горлами и когтями, держащих передними лапами золотой каравай с солонкой, сопровождённые в оконечности чёрным нитевидным поясом, переменяющим на столбе цвет на серебряный (белый).

Обоснование символики 
Герб Новосибирской области составлен в соответствии с правилами геральдики и отражает исторические, социально-экономические, культурные и иные местные особенности.

Лазоревый столб — символ реки Оби, протекающей по территории Новосибирской области. Два чёрных соболя поверх столба, обращённые друг к другу, — элементы в составе герба Сибири («по иерархической связи соболя по праву могут украшать герб области, единственной из сибирских регионов, содержащей в своем названии слово „Сибирь“») и герба Новосибирска — города, «сыгравшего основополагающую роль в формировании области». Фигуры соболей в гербе Новосибирской области олицетворяют «преемственность поколений, традиции, историческую память».

Золотой каравай с солонкой — символ сельскохозяйственной специфики Новосибирской области, а также символ благополучия, изобилия, гостеприимства, восходящих надежд. Образ каравая связан с известной пословицей: «Хлеб — всему голова». Силуэт этой фигуры повторяет очертания купола здания Новосибирского театра оперы и балета — одной из главных культурных достопримечательностей административного центра области, и таким образом символизирует «славную историю области, богатейшие культуру и искусство, образование, просвещение, взаимопонимание, гуманизацию». В целом эмблема «каравай-купол» отражает «единство жителей населяющих область, высокий духовный и культурный потенциал области».

Чёрный нитевидный пояс — символ Транссибирской магистрали, проходящей через Новосибирскую область. Её пересечение с Обью является «основным историческим фактором рождения г. Новосибирска в 1893 г. и как продолжение этого — создания Новосибирской области с центром в Новосибирске в 1937 г.».

Серебро, зелень, лазурь — основные цвета гербов Сибирского царства и Новосибирска. Серебро символизирует чистоту помыслов, преданность, веру, а также «природное, климатическое своеобразие области, региона, особенный характер, стойкость сибиряков», «заснеженные просторы, характерные для весьма длительного периода суровой сибирской зимы».

См. также 
 Флаг Новосибирской области
 Гербы районов Новосибирской области

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гербы Новосибирской области
Гербы с изображением соболя
Гербы с изображением хлеба